

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Duży Koniec – część wsi Pogwizdów Stary w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Duży Koniec – część wsi Zalesie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz

Zobacz też 
 Koniec, Końcówka, Mały Koniec